Cemara (Lubuk Pakam), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Cemara (Losarang), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
Cemara (Suboh), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java